L’aphanisis est un terme désignant le défaut d’apparition ou la disparition du désir sexuel chez l’homme ou la femme, sans préjuger de son origine psychologique ou physiologique.

Médecine 
Elle peut être la cause de l’impuissance sexuelle ou de la frigidité.

Psychanalyse  
Selon Ernest Jones, l’aphanisis serait, pour les deux sexes, l’objet d’une crainte plus fondamentale que la crainte de la castration.

Psychanalyse lacanienne 
L’aphanisis est un terme important de la psychanalyse lacanienne (cf. Les quatre concepts fondamentaux de la Psychanalyse), elle en modifie le sens de manière substantielle : c’est en raison de la castration (préexistant à l’aphanisis) que le sujet peut redouter la disparition de son désir.

Article connexe 
 asexualité

Trouble sexuel et trouble de l'identité sexuelle
Concept de psychanalyse